Francia
 Nordheim – comune del dipartimento del Basso Reno (Francia)

Germania
 Nordheim – comune del circondario di Heilbronn (Baden-Württemberg)
 Nordheim a.Main – comune del circondario rurale di Kitzingen (Baviera)
 Nordheim v.d.Rhön – comune del circondario rurale di Rhön-Grabfeld (Baviera)
 Markt Nordheim – comune-mercato del circondario rurale di Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Baviera)

Italia
 Nordheim – frazione del comune di Sarentino, Provincia di Bolzano

Stati Uniti d'America
 Nordheim – centro abitato della contea di DeWitt, Texas